

Geografia

Anglia 
 Durham – miasto
 Durham – hrabstwo ceremonialne
 Durham – dystrykt (unitary authority) w hrabstwie Durham 
 Durham – dawny dystrykt w hrabstwie Durham, istniejący w latach 1974–2009

Kanada 
 Durham – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Durham – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Durham – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Durham – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Durham – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Durham – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Durham – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham
 Durham – miasto w stanie Maine, hrabstwo Androscoggin
 Durham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Durham – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Durham – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Durham – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington

Gminy 
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Durham (ang. Durham Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham
 Durham (ang. Durham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Durham (ang. Durham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Durham (ang. Durham Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Durham (ang. Durham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks

Hrabstwa 
 hrabstwo Durham (ang. Durham County) – w stanie Karolina Północna

Osoby 
 Hrabia Durham

Zobacz też 
 Bitwa pod Durham
 Byki z Durham
 New Durham
 Old Durham
 Port lotniczy Durham-Tees Valley